Алекса́ндр Ермола́ев:
 Ермолаев, Александр Александрович (1906—1973) — полковник, Герой Советского Союза.
 Ермолаев, Александр Иванович (1780—1828) — русский художник-археолог, нумизмат и палеограф.
 Ермолаев, Александр Михайлович (род. 1958) — народный депутат России в 1990—1993.
 Ермолаев, Александр Михайлович — украинский физик, профессор Харьковского университета.